Ыйсо́н (, Ыйсон-гун) — уезд в провинции Кёнсан-Пукто, Южная Корея.

Города-побратимы 
Ыйсон является городом-побратимом следующих городов:

  Йонгван, провинция Чолла-Намдо, Республика Корея
  Сяньян, провинция Шэньси, Китай
  Мандал, аймак Сэлэнгэ, Монголия

Ссылки 
 Официальный сайт уезда

Уезды Республики Корея
Кёнсан-Пукто